Nā’īn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nā'īn (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Shahrestān-e Nā'īn, kommun, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar